Loge La Zélée (Paramaribo) (1767-?), een voormalige vrijmetselaarsloge in Suriname
 Loge La Zélée (Bayonne) (1770), een vrijmetselaarsloge in Frankrijk